Codendi ist eine Open-Source-Lösung für eine Anwendung im Lifecycle-Management. Codendi bietet ein System zur Projektzuordnung, Statusverfolgung und zum Anforderungsmanagement sowie Funktionen zum Dokumentenmanagement und zur automatischen Zusammenarbeit. Codendi will Softwareentwicklung normalisieren, sowie Zusammenarbeit und Effizienz verbessern. Seit 2001 wird Codendi von der Firma Xerox entwickelt.

Funktionen 
 Anpassbare Projektverfolgung, Überwachung von Aufgaben und Vorgängen sowie Bug-Tracking. Unterstützung für Vorgänge, Aufgaben, Funktionen.
 Berichterstattung und Dashboard (das Projektleiter verwenden, um das Team auf dem Laufenden zu halten oder für persönliche Notizen)
 Dokumentenmanager mit Zugangsbeschränkung und Versionierung
 Wiki
 Anbindung an Versionierungssysteme (Subversion, Git, CVS)
 Kontinuierliche Integration (Jenkins)
 Sofortnachrichtendienst, Foren, News
 Administrationsoberfläche zur Projektkonfiguration
 Projektvorlagen

Projektverfolgung 
 Berichte für die Verfolgung von Zeit, Arbeitsaufwand und Benutzer
 Querverweise auf Bereiche anderer Projekte

Benutzerdefinierte Leistung 
Codendi ist eine generische Software: Man kann individuell, kundenorientiert und benutzerdefiniert entwickeln.
 Projektvoraussetzung und Umgebung
 Für jedes Projekt kann man entweder alle oder nur eine Auswahl an Funktionen aktivieren. Wenn man möchte, dass alle Projekte in der gleichen Art und Weise erstellt werde, mit den gleichen Funktionen und Berechtigungen, so kann man diese Konfiguration als Matrizen speichern und so werden dann alle zukünftigen Projekte dieser Matrize entsprechend verwaltet.
 Tracker
 Das Tracking-System Codendi ist besonders stark weil man es allen persönlichen Anforderungen anpassen kann und weil man für jedes Projekt so viele Tracker man benötigt entwickeln kann. In der Standardversion bietet Codendi Trackers für Erstellen, Selektierung und Beheben von Fehlern, Hilfe Funktion und Scrum, aber man kann alle gewünschten Fehlerfunktionen hinzufügen.

Auch die Zugriffsrechte ermöglichen eine detailgenaue Steuerung der Konfiguration. Man kann unterschiedliche Zugriffsrechte und benutzerdefinierte Arbeitsabläufe definieren. So wird ein Kunde nicht die gleichen Zugriffsrechte haben wie ein Ingenieur oder Projektmanager.

Kompatibilität 
Codendi ist eine freie Software und bietet somit Zugriff auf den Code. Codendi bietet API Web Services und SOAP-Anwendung.

Weblinks 
 offizielle Webpräsenz

Freie Software